Inerência se refere à ideia de Empédocles de que a qualidade da matéria advêm da proporcionalidade de cada um dos quatro elementos que a compõem. Essa ideia foi melhor desenvolvida por Platão e Aristóteles.

Filosofia
Conceitos metafísicos
Ontologia